Черенцов — русская фамилия.

Известные носители
 Черенцов, Денис Дмитриевич (род. 1980) —  российский самбист, заслуженный мастер спорта России.
 Черенцов, Лев Сергеевич (1925— ?) — советский и российский кинорежиссёр-документалист, сценарист.